Alcamo – comune italiano della Sicilia
 Alcamo – vino italiano
 Alcamo Marina – frazione del comune italiano di Alcamo, in Sicilia
 Cielo d'Alcamo – poeta e drammaturgo italiano
 Joseph Alcamo – scienziato statunitense